Le Val d'Orcia e Amiata est un territoire italien situé à l'intérieur des communes :

dans la  province de Sienne :
 Abbadia San Salvatore,
 Castiglione d'Orcia,
 Montalcino,
 Piancastagnaio,
 Pienza,
 Radicofani,
 San Quirico d'Orcia.
 dans la province de Grosseto : les parties des communes du  Mont Amiata, sur :
Arcidosso, 
Castel del Piano, 
Santa Fiora, Seggiano 
 Castell'Azzara.
 dans le val d'Orcia, la partie nord de  Cinigiano.

Sources 

Territoire en Toscane
Province de Sienne
Province de Grosseto
Val d'Orcia